Louise Diane van Orléans (Parijs, 27 juni 1716 — Issy-les-Moulineaux, 26 september 1736), was de zevende dochter en het jongste kind van hertog Filips II van Orléans (regent van Frankrijk van 1715 tot 1723) en Françoise Marie van Bourbon, de jongste buitenechtelijke dochter van koning Lodewijk XIV van Frankrijk en diens maîtresse Madame de Montespan. Als lid van de Bourbonfamilie was Louise Diane een Prinses van het Eerste Bloed.

Louise Diane was de jongste zuster van Marie Louise, de vrouw van prins Karel van Frankrijk, Charlotte Aglaë, de vrouw van hertog Francesco III d'Este, Lodewijk IV, hertog van Orléans, Louise Elisabeth, vrouw van koning Lodewijk I van Spanje en ze was ook de jongere zuster van Philippine, die korte tijd verloofd was met de latere koning Karel III van Spanje. Ze had ook nog een andere, ongehuwde zus, Louise Adélaïde.

Louise Diane trad in het huwelijk met haar neef prins Lodewijk Frans I van Bourbon-Conti; zij kregen één kind
 Lodewijk Frans (1 september 1734 - 13 maart 1814), hij trad in het huwelijk met Maria Fortunata d'Este van Modena, een dochter van hertog Francesco III d'Este en hertogin Charlotte Aglaë van Orléans.

In 1736 stierf Louise Diane tijdens de bevalling van hun jongste kind, overigens stierf ook het kind.

Huis Bourbon-Orléans
Orleans, L